Ejup Mehmeti, kosovski nogometni trener. Trenirao Prištinu 2012. godine.

Izvori 

Kosovski nogometni treneri